
Cuore – muscolo costituente parte dell'apparato circolatorio
Cuore umano – organo centrale dell'apparato circolatorio umano
Cuore – organo dei ragni
Cuore – simbolo a forma di cuore 
Cuore – la sede delle intenzioni, dei propositi, delle "volontà", secondo la Sacra Bibbia
Cuore – centro dello scudo di uno stemma
Cuore – alimento facente parte della macelleria
CUORE – esperimento di fisica al Gran Sasso per la massa del neutrino
Cuore – elemento costitutivo di una rotaia
Cuore – modello di automobile della Daihatsu

Cinema e televisione 
 Cuore – serial cinematografico del 1915-1916
Cuore – film del 1948 diretto da Duilio Coletti e Vittorio De Sica
Cuore – film del 1973 diretto da Romano Scavolini
Cuore – miniserie televisiva del 1984 diretta da Luigi Comencini
Cuore – miniserie televisiva del 2001 diretta da Maurizio Zaccaro
Cuore (Ai no gakkō Cuore monogatari) – anime basato sull'omonimo libro di De Amicis

Letteratura
Cuore – romanzo di Edmondo De Amicis

Editoria 
Cuore – settimanale satirico italiano

Musica
Cuore – singolo di Rita Pavone del 1963
Cuore – album di Antonello Venditti del 1984
Cuore – album di Gianna Nannini del 1998
Cuore – singolo di Morris Albert e Mietta del 2004
Cuore – singolo di Arisa del 2021, dall'album Ero romantica
Cuore – singolo di Shablo, Coez e Geolier del 2022

Altri progetti